Куралово — название населённых пунктов:

Россия 
 Куралово — село в Верхнеуслонском районе Республики Татарстан.
 Куралово — село в Спасском районе Республики Татарстан.

Ссылки 
 Село Куралово и его обитатели